Champfleury, właśc. Jules François Felix Fleury-Husson (ur. 1820, zm. 1889) – francuski krytyk i pisarz
 Champfleury – francuskie miasto w regionie Szampania-Ardeny
 Champfleury – francuskie miasto w regionie Szampania-Ardeny